Emre Can (ur. 1990) – turecki szachista
 Emre Can (ur. 1994) – niemiecki piłkarz pochodzenia tureckiego